Давид Баллери (; родился 28 марта 1969 года) — итальянский футболист, защитник, ныне тренер молодёжной команды «Ливорно». Играл за ряд итальянских клубов, такие как: «Сампдория», «Ливорно» и «Лечче».

Биография 
22 октября 2006 года, Баллери сыграл свой 300-й матч в Серии А, в матче против «Сиены» (0:0), а свой первый матч в чемпионате Давид сыграл 8 сентября 1993 года.

В сезоне 2009/10 он играл за «Про-Ливорно» в чемпионате «Прима Категория» (7-й уровень в футболе Италии). Он завершил игровую карьеру после получения тренерской лицензии УЕФА, которая позволила ему тренировать команды Лиги Про. 2 года проработав в «Про-Ливорно», как тренер молодёжной и основной команды, Давид стал работать тренером молодёжной команды в «Ливорно».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на football.ua
 
 Профиль на eurosport.ru

Игроки ФК «Сиракуза»
Игроки ФК «Козенца»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Ливорно»
Игроки ФК «Комо»
Тренеры ФК «Ливорно»
Футбольные тренеры Италии
Футболисты Италии